Siren est un terme qui peut désigner :
 « sirène » en anglais :
 Siren, genre d'urodèles ;
 , pseudonyme d'Alexander Brandon, compositeur de musique de jeux vidéo ;
 SIREN, code Insee unique qui sert à identifier une entreprise française.

Patronyme 

 , page d'homonymie
 Mikko Sirén

Toponyme 

 Siren, village américain du Wisconsin ;
 , page d'homonymie

Musique

Chansons 
 , chanson de Nightwish présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Asian Kung-Fu Generation présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Ruby Gloom sortie le  ;
 , chanson de Malcolm Lincoln présente sur l'album  sorti le  ;

 Siren,  chanson de la chanteuse sud-coréenne Sunmi (2018)

Albums 
 Siren, album de Roxy Music sorti le  ;
 , album de Susumu Hirasawa, sorti en 1996 ;
 Siren, album d'Heather Nova sorti le  ;

Groupe 
 Silent Siren, groupe de musique japonais de J-pop formé en 2010.

Autres 
 Siren, magazine canadien disparu ;
 , western muet américain de Roland West, sorti en 1917 ;
 Siren, film d'épouvante britannique de Andrew Hull (2010) ;
 Siren, film américain de 2016 ;
 Siren, série télévisée américaine (2018).

Voir aussi